Polskie pułki piechoty:
 149 Pułk Piechoty – do marca 1920 – 149 Pułk Strzelców Kresowych; późniejszy 49 Huculski Pułk Strzelców

Niemiecki pułk piechoty:
 149 Pułk Piechoty (6 Zachodniopruski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; sformowany 31 marca 1897; stacjonował w Pile i w Wałczu; przydzielony do II Korpusu Armii Niemieckiej